Глаза дракона:

 Глаза дракона — роман Стивена Кинга.
 Глаза дракона — боевик с Кунгом Ле в главной роли.